Kumar är ett indiskt efternamn.

Personer med efternamnet Kumar
 Ajith Kumar
 Akshay Kumar
 Ashok Kumar
 Charanjit Kumar
 Dilip Kumar
 Kishore Kumar
 Meira Kumar
 Sushil Kumar
 Vijay Kumar
 Vijender Kumar

Indiska efternamn